Список праздников, официально отмечаемых в Саудовской Аравии

С
Культура Саудовской Аравии
Списки:Саудовская Аравия